Quade ist der Familienname oder Namensbestandteil folgender Personen:
 Ann-Christin Quade (* 1992), deutsche Volleyballspielerin
 Bernd Quade (* 1959), deutscher Fußballspieler (DDR)
 Erich Quade (1883–1959), deutscher General der Flieger
 Ferdinand Quade (1860–1915), deutscher Generalmajor
 Heinrich Christian Quade (1775–1852), preußischer Beamter, königlicher Steuerrat und Bürgermeister der Stadt Hamm
 Heinrich Quade (1866–1945), deutscher Baumeister und Autor
 Henning Quade (* 1988), deutscher Handballspieler
 Henriette Quade (* 1984), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Jacqueline Quade (* 1997), US-amerikanische Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Jan Quade (* 1988), deutscher Leichtathlet
 Joachim Meyer-Quade (1897–1939), deutscher Politiker (NSDAP)
 John Quade (1938–2009), US-amerikanischer Schauspieler
 Jörn Müller-Quade (* 1967), deutscher Informatiker, Kryptograph und Hochschullehrer
 Michael Friedrich Quade (1682–1757), deutscher evangelischer Theologe und Schulmann
 Otto Quade (1907–1985), deutscher Landespolitiker (Nordrhein-Westfalen) (KPD)
 Renold Quade (* 1961), deutscher Dirigent und Posaunist
 Sascha Quade (* 1988), deutscher Schauspieler
 Wilhelm Quade (1898–1975), deutscher Mathematiker

Quade ist der Beiname von
 Otto I. (Braunschweig-Göttingen) (1340–1394), Fürst von Göttingen, genannt „Otto der Quade“ = „der Böse“

Siehe auch:
 Quade-Test
 Quaade
 Kwade
 Quaden